Моравец () — чешская фамилия:
 Моравец, Давид (род. 1973) — чешский хоккеист.
 Моравец, Зденек (род. 1968) — чешский астроном.
 Моравец, Кэтлин (1923—2017) — канадско-американский математик.
 Моравец, Ондржей (род. 1984) — чешский биатлонист.
 Моравец, Франтишек (1895—1966) — чешский разведчик.
 Моравец, Эммануэль (1893—1945) — чешский военный, коллаборационист.
 Моравец, Эрнст (1894—1980) — австрийский скрипач, альтист и музыкальный педагог.

См. также 
 Моравиц